Wendlinger est un nom de famille allemand. Il est notamment porté par :
 , bobeur ouest-allemand ;
 Karl Wendlinger (né en 1968), pilote de course autrichien.

Patronyme allemand